Mikromossor (Cephaloziella) är ett släkte av bladmossor. Mikromossor ingår i familjen Cephaloziellaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor